La route départementale 152, ou RD 152, est située :
 dans le département de Seine-et-Marne, elle relie Malesherbes à Fontainebleau, reprenant l'ancienne RN 152, déclassée en 2006
 dans le département de l'Essonne, elle relie Limours à Brétigny-sur-Orge
 dans le département du Val-de-Marne, elle relie Ivry-sur-Seine à Choisy-le-Roi

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de Seine-et-Marne
 Routes de l'Essonne
 Routes du Val-de-Marne

152